Znany i lubiany – pierwszy solowy album polskiego rapera Bonsona. Został wydany 6 maja 2016 roku nakładem wytwórni StoPro Rap w dystrybucji My Music. Na albumie gościnnie wystąpili: Wu, Gruby Mielzky, Kedyf, Cywinsky oraz Almost Famous. Produkcji podjęli się m.in. Matheo, The Returners czy Soulpete. Do utworów „Kupiłem sobie spluwę”, „Siksy, miksy i techniksy” „Tłusty rap” oraz „Tylko biznes” zrealizowano teledyski.

Nagrania dotarły do 5. miejsca zestawienia OLiS.

Lista utworów 
Źródło.

Przypisy 

Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2016
Albumy wyprodukowane przez Matheo
Albumy wyprodukowane przez The Returners